Martin Bergström (ur. 8 lutego 1992 r.) – szwedzki biegacz narciarski, zawodnik klubu IFK Umeaa.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 29 listopada 2014 roku, podczas zawodów rangi "FIS Race" w szwedzkiej miejscowości Idre, gdzie uplasował się na 6. pozycji w sprincie stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 11 stycznia 2014 roku w Nové Město na Moravě, gdzie w sprincie stylem dowolnym uplasował się na 23. pozycji. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył podczas debiutu w PŚ.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Szwedzcy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1992
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019